Rów ist eine polnische geographische Bezeichnung für:
 Rów (auch: Półwysep Rów), Halbinsel im Süden der Insel Wolin, Powiat Kamieński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Der Roof im Kreis Wollin, Pommern
 Rów (Dźwierzuty), Dorf im  Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Rowmühle, 1938 bis 1945 Babantmühle, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rów (Dziemiany), Siedlung im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern
 Rów (Myślibórz), Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Rufen, Kreis Soldin, Brandenburg

Siehe auch:
 Row